Sugar Mountain (North Carolina), een plaats (village) in de Amerikaanse staat North Carolina
 Sugar Mountain (film), een film uit 2016 onder regie van Richard Gray
 Sugar mountain (Neil Young), een lied van Neil Young dat hij schreef in 1964 en voor het eerst uitbracht in 1968
 Sugar mountain - Live at Canterbury House 1968 (2008), een live-album van Neil Young
 Sugar mountain (Elizabeth Anastasiou) (2008), een lied van Elizabeth Anastasiou voor Cyprus tijdens het Eurovisiesongfestival